Административная юстиция — система специализированных органов или специальных судов по контролю за соблюдением законности в системе государственного управления, в узком значении — особый процессуальный порядок разрешения административно-правовых споров между гражданином или организацией с одной стороны и органом государственного управления с другой стороны. Во многих государствах мира такая система создана. 
Административная юстиция, как правовой институт, выполняет в обществе и государстве функцию судебного контроля при помощи судебного административного иска (жалобы), который рассматривается по правилам административного судопроизводства, для обеспечения соблюдения исполнения законов и правил должностными лицами исполнительной власти (органами государственного управления, должностными лицами, государственными и муниципальными служащими).

Литература 
 Десницкий С.Е. Представление об учреждении законодательной, судительной и наказательной власти в Российской империи.// Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века. М.,1952. -Т.1.- С.300-311.
 Куплеваский Н.О.Административная юстиция в Западной Европе. Харьков,
 Куплеваский Н.О.Административная юстиция во Франции. Харьков, 1879.
 Коркунов Н.М. Очерк теории административной юстиции. // Журнал гражданского и уголовного права. 1885.-Кн.1, 8, 9.
 Тарасов И.Т. Организация административной юстиции. //Юридический вестник.1887.-Т.XXVI, кн.1.
 Лазаревский Н.И. Административное усмотрение. // Право. СПб.,1900.- №41-42.
 Ивановский В.В. Учебник административного права. Казань, 1907. - С.171-173.
 Загряцков М.Д. Административная юстиция.// Критическое обозрение. 1908. -Вып.II(VII)- С.79-83.
 Корф С.А. Административная юстиция в России. Кн.2-3. СПб.,1910. - С.1-388.
 Гаген В.А. Административная юстиция: Конспект лекций. Ростов. 1916.
 Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР. М.,1964.- С.139-152.
 Боннер А.Т. Буржуазная административная юстиция.// Правоведение. — 1969.— № 1. — С. 99—108.
 Петухов Г.Е. Административная юстиция в Германской и Австро-Венгерской империях (60-е годы XIX столетия — 1918 г. // Проблемы правознавства. Киев,1971.- Вып.19.- С.51-60.
 Жданов А.А. Жалоба в буржуазном административном процессе.// Правоведение. Л., 1971.-№9.-С.68-75.
 Чечот, Д.М. Административная юстиция (теоретические проблемы). Л.,1973.
 Петухов Г.Е. Административная юстиция в царской России. //Правоведение. Л.,1974.-№5.- С.72-80.
 Лесницкая Л.Ф., Хаманева Н.Ю. Гражданин обратился с жалобой. М., 1990;
 Рязановский В.А. Единство процесса. М., 1996. -.37-44.
 Хаманева Н.Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти. М.,1997.-С.76-99.
 Старилов Ю.Н. Административная юстиция: Проблемы теории. — Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1998. — 197 с.

Административная юстиция